Der Kanton Paray-le-Monial ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Charolles, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Paray-le-Monial. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 André Accary (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Paray-le-Monial die zehn Gemeinden Hautefond, L’Hôpital-le-Mercier, Nochize, Paray-le-Monial, Poisson, Saint-Léger-lès-Paray, Saint-Yan, Versaugues, Vitry-en-Charollais und Volesvres. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 194,99 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7138.

Bevölkerungsentwicklung 

Paraylemonial